Gu - a denominação fom do vodu senhor da guerra, da metalurgia, da cirurgia e das escarificações
.gu - o código TLD (ccTLD) na Internet para o Guam
US-GU
 San Pietro in Gu, comuna italiana do Vêneto
 "Gu" também é a denominação dos distritos de Seul 

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos